Pingxi bezeichnet:

Pingxi (平溪區), Bezirk der Stadt Neu-Taipeh im Norden Taiwans, Republik China

Pingxi (Huangping) (平溪镇), Großgemeinde im Kreis Huangping in der chinesischen Provinz Guizhou
Pingxi (Yuping) (平溪镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Yuping in der chinesischen Provinz Guizhou

Pingxi (Chaotian) (平溪乡), Gemeinde des Stadtbezirks Chaotian von Guangyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
Pingxi (Shouning) (平溪乡), Gemeinde im Kreis Shouning in der chinesischen Provinz Fujian
Pingxi (Tiexi) (平西乡), Gemeinde des Stadtbezirks Tiexi von Siping in der chinesischen Provinz Jilin

Pingxi (Pingqiao) (平西街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Pingqiao von Xinyang in der chinesischen Provinz Henan